15-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин прошёл с 5 по 13 сентября 2009 года в Ханое (Вьетнам) с участием 14 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Таиланда.

Команды-участницы 
Австралия, Вьетнам, Гонконг, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

От участия отказались первоначально заявленные Афганистан и Мальдивы.

Система проведения чемпионата 
14 команд-участниц на первом этапе были разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по 4 команды. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Согласно итоговых мест в группах второго этапа все его участники распределены на пары в 1/4-финала плей-офф. Победители пар выходят в полуфинал и разыгрывают 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыгрывают проигравшие в 1/4-финала.

По подобной системе 9—14-е места разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап

Группа А 

 5 сентября: Иран — Шри-Ланка 3:0 (25:18, 25:15, 27:25); Вьетнам — Австралия 3:0 (25:11, 25:14, 25:19).
 6 сентября: Австралия — Шри-Ланка 3:0 (25:16, 25:10, 25:10); Вьетнам — Иран 3:0 (25:11, 25:18, 25:14).
 7 сентября: Иран — Австралия 3:1 (25:21, 25:18, 20:25, 25:16); Вьетнам — Шри-Ланка 3:0 (25:13, 25:17, 25:21).

Группа В 

 Мальдивы — отказ.

 5 сентября: Япония — Тайвань 3:0 (25:13, 25:10, 25:9).
 6 сентября: Япония — Узбекистан 3:0 (25:7, 25:18, 25:6).
 7 сентября: Тайвань — Узбекистан 3:0 (25:19, 25:7, 25:21).

Группа С 

 Афганистан — отказ.

 5 сентября: Китай — Казахстан 3:0 (25:14, 25:17, 25:19).
 6 сентября: Казахстан — Гонконг 3:0 (25:9, 25:15, 25:16).
 7 сентября: Китай — Гонконг 3:0 (25:7, 25:8, 25:9).

Группа D 

 5 сентября: Южная Корея — Индонезия 3:0 (25:14, 25:15, 25:18); Таиланд — Индия 3:0 (25:10, 25:15, 25:13).
 6 сентября: Индия — Индонезия 3:2 (17:25, 24:26, 25:22, 25:17, 15:8); Южная Корея — Таиланд 3:2 (25:23, 25:21, 19:25, 23:25, 15:12).
 7 сентября: Таиланд — Индонезия 3:0 (25:8, 25:11, 25:19); Южная Корея — Индия 3:0 (25:9, 26:24, 25:20).

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E 

 9 сентября: Китай — Иран 3:0 (25:11, 25:18, 25:11); Казахстан — Вьетнам 3:1 (25:13, 27:25, 23:25, 25:17).
 10 сентября: Казахстан — Иран 3:0 (25:16, 25:19, 25:15); Китай — Вьетнам 3:0 (25:15, 25:10, 25:12).

Группа F 

 9 сентября: Япония — Таиланд 3:0 (25:16, 25:15, 25:20); Южная Корея — Тайвань 3:0 (25:14, 25:16, 25:21).
 10 сентября: Япония — Южная Корея 3:1 (25:13, 23:25, 25:20, 25:21); Таиланд — Тайвань 3:0 (25:16, 25:9, 25:13).

Второй этап (за 9—14 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G 

 9 сентября: Гонконг — Шри-Ланка 3:0 (26:24, 25:23, 28:26).
 10 сентября: Австралия — Гонконг 3:2 (25:23, 25:14, 18:25, 21:25, 15:12).

Группа H 

 9 сентября: Узбекистан — Индонезия 3:2 (33:35, 25:21, 18:25, 25:13, 15:13).
 10 сентября: Индия — Узбекистан 3:2 (19:25, 25:17, 22:25, 25:16, 19:17).

Матч за 13-е место 
13 сентября
 Индонезия — Шри-Ланка 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:18)

Плей-офф за 9—12 места

Полуфинал 
11 сентября
 Австралия — Узбекистан 3:0 (25:18, 25:19, 25:14)
 Гонконг — Индия 3:2 (25:22, 25:17, 21:25, 15:25, 15:12)

Матч за 11-е место 
12 сентября
 Индия — Узбекистан 3:0 (25:21, 25:16, 25:15)

Матч за 9-е место 
12 сентября
 Австралия — Гонконг 3:0 (25:23, 25:18, 25:11)

Плей-офф за 1—8 места

Четвертьфинал 
11 сентября
 Китай — Тайвань 3:0 (25:16, 25:9, 25:14)
 Япония — Иран 3:0 (25:11, 25:6, 25:7)
 Таиланд — Казахстан 3:1 (27:25, 25:21, 24:26, 25:22)
 Южная Корея — Вьетнам 3:0 (25:20, 25:21, 25:18)

Полуфинал за 1—4 места 
12 сентября
 Таиланд — Япония 3:1 (20:25, 25:13, 25:23, 25:21)
 Китай — Южная Корея 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:14)

Полуфинал за 5—8 места 
12 сентября
 Казахстан — Иран 3:0 (25:11, 25:20, 25:14)
 Тайвань — Вьетнам 3:1 (23:25, 25:20, 25:21, 25:22)

Матч за 7-е место 
13 сентября
 Вьетнам — Иран 3:0 (25:16, 25:16, 25:22)

Матч за 5-е место 
13 сентября
 Казахстан — Тайвань 3:0 (25:23, 25:21, 25:15)

Матч за 3-е место 
13 сентября
 Япония — Южная Корея 3:0 (25:16, 25:15, 25:18)

Финал 
13 сентября
 Таиланд — Китай 3:1 (20:25, 25:19, 25:19, 25:23)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Ванна Буакэо, Плэумчит Тинкао, Онума Ситтирак, Утайван Каэнсин, Вилаван Апиньяпонг, Ампон Япха, Камонпон Сукмак, Нутсара Томком, Малика Кантонг, Ванитчая Луангтонгланг, Эм-Орн Пханусит, Тапапхайпан Чайсри. Главный тренер — Радчатагринкай Киаттипонг.

 : Ли Цзюань, Сюэ Мин, Сюй Юньли, Ма Юньвэнь, Чу Цзиньлин, Чжан Сянь, Хуэй Жоци, Чжао Яньни, Вэй Цююэ, Инь На, Ван Цянь, Шэнь Цзиньси. Главный тренер — Цай Бинь.

 : Мэгуми Курихара, Ёсиэ Такэсита, Каори Иноуэ, Юко Сано, Хироко Окано, Мидзуно Исида, Юки Содзи, Эрика Араки, Саори Кимура, Майко Кано, Майко Сакасита, Канари Хамагути. Главный тренер — Масаёси Манабэ.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Онума Ситтирак
 Лучшая нападающая:  Сюэ Мин
 Лучшая блокирующая:  Сюэ Мин
 Лучшая на подаче:  Саори Кимура
 Лучшая в защите:  Ванна Буакэв
 Лучшая связующая:  Ноосара Томком
 Лучшая на приёме:  Саори Кимура
 Лучшая либеро:  Ванна Буакэв
 Самая результативная:  Ким Ён Гён

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 15-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин на сайте AVC

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
2009 год в волейболе